Черницкий — фамилия.

Известные носители:
 Черницкий, Абрам Наумович (1872—1938) — литературный псевдоним журналиста, псковского краеведа Абрама Наумовича Галацера.
 
 Черницкий, Василий Иванович (1851 — после 1917) — русский юрист и политик, член III Государственной думы от Области войска Донского. Член Государственного Совета по выборам.
 Черницкий, Игорь Михайлович (род. 1953) — советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Черницкий, Ксаверий (1882—1940) — польский контр-адмирал.
 Черницкий, Юрий Михайлович (1943—2015) — советский и российский актёр, народный артист Российской Федерации (2011).